Община Дервента () —  община (муниципалитет) в северо-западной части Республики Сербской в составе БиГ. Центр общины находится в собственно городе Дервента. Входит в регион Добой.

Население 
По переписи населения 2013 года численность населения общины Дервента составила 30 177 человек, по переписи 1991 года —  56 489 человек.

Этнический состав населения общины Дервента:

Населённые пункты 
В состав общины входят 57 населённых пунктов, в том числе город Дервента.

Список населённых пунктов общины Дервента с численностью населения по переписям 1991 и 2013 гг.:

Примечания 

Общины Республики Сербской